Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Open Tennis 2014 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizierten sich 12 Spielerinnen, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. März 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)
WTA Tour 2014